Flora Calvanese (1954) – politica italiana
 Francesco Calvanese (1830-????) – politico italiano
 Francesco Calvanese (1947) – politico italiano
 Salvador Calvanese (1934) – ex calciatore argentino